Buphagos (griechisch , latinisiert Buphagus) steht für:

 Buphagos (Mythologie), arkadischer Heros, Sohn des Iapetos und der Thornax
 Buphagos (Fluss), antiker Name eines Nebenflusses des Alpheios (Alfios) in Arkadien
 Buphagus, die Vogelgattung der Madenhacker